Йессен — город в Германии, а также фамилия:

 Йессен, Карл Людвиг (1833—1917) — немецкий художник.
 Йессен (Ессен), Карл Фридрих Вильгельм (, 1821—1889) — немецкий ботаник и историк науки.
 Йессен, Леон (, род. 1986) — датский футболист, полузащитник.

См. также